Ель-Карак — місто на заході Йорданії.
 Ель-Карак — місто на півдні Сирії.